Every Step a Dance, Every Word a Song è un album interamente strumentale (registrato dal vivo) realizzato a quattro mani dal duo Bill Bruford-Michiel Borstlap.

Tracce

Formazione 
Bill Bruford (batteria)
Michiel Borstlap (tastiere)